Great Yarmouth (district)
Great Yarmouth (Engeland)